Neornithischia (il cui nome significa "nuovi ornitischi") è un clade di dinosauri dell'ordine Ornithischia, e rappresentano il sister group di Thyreophora, all'interno del clade Genasauria. I Neornithischi si distinguono per uno strato più spesso di smalto asimmetrico all'interno dei denti della mandibola. I denti venivano usati in modo non uniforme durante la masticazione e su di essi si sviluppavano creste affilate che consentivano a questi animale di nutrirsi di fibre vegetali dure e resistenti. I Neornithischi comprendono una varietà di forme basali storicamente conosciute come gli "hypsilophodonti", inclusi i Parksosauridae; inoltre, esistono forme derivate classificate nei gruppi Marginocephalia e Ornithopoda. Il primo include i clade Pachycephalosauria e Ceratopsia, mentre il secondo include Hypsilophodon e il più derivato Iguanodontia.

Classificazione 
I Neornithischi furono nominati per la prima volta da Cooper, nel 1985, e definiti come "tutti i genasauri più strettamente imparentati con Parasaurolophus walkeri (Parks, 1922), che con Ankylosaurus magniventris (Brown, 1908) o Stegosaurus stenops (Marsh, 1877)".

Uno studio del 2017 di Matthew G. Baron, David B. Norman e Paul M. Barrett propose il taxon giurassico Lesothosaurus diagnosticus, dall'Africa meridionale, come il membro più basale di Neornithischia - una posizione precedentemente detenuta da Stormbergia dangershoeki (un taxon considerato dagli autori come una forma adulta di Lesothosaurus e quindi un sinonimo junior di quest'ultimo). Tuttavia, Baron et al., ha ribattuto a questo studio affermando che questo risultato è mal supportato e che saranno necessari studi futuri per risolvere al meglio la base dell'albero ornithischiano.

Il seguente cladogramma segue un'analisi dei rapporti tassonomici tra Neornithischi, secondo gli studi di Clint A. Boyd (2015):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Palæos

Ornitischi